Camelot kan syfta på:

 Camelot – Kung Arturs slott
 Camelot (häst) – engelskt fullblod
 Camelot (film) – en amerikansk musikalfilm från 1967
 Camelot (musikal) – en musikal från 1960
 Camelot (TV-serie) – en irländsk/kanadensisk TV-serie
 Mount Camelot – berg i Antarktis

Se aven
 Kamelot – en musikgrupp